Hungry Hearts steht für:
 Hungry Hearts (1916), US-amerikanischer Film von Will Louis 
 Hungry Hearts (1922), US-amerikanischer Film von E. Mason Hopper 
 Hungry Hearts (2002), US-amerikanischer Film von Rolf Schrader 
 Hungry Hearts (2014), italienischer Film von Saverio Costanzo 

Siehe auch:
 Hungry Heart